Il toponimo Piatra può riferirsi a diverse località:

Moldavia 
 Piatra, comune del distretto di Orhei

Romania 
 Piatra, comune del distretto di Teleorman
 Piatra Neamț, municipio capoluogo del distretto di Neamț
 Piatra-Olt, città del distretto di Olt
 Piatra Șoimului, comune del distretto di Neamț
 Piatra Craivii, altura dei Monti Trascău